David Moravec, češki hokejist, * 24. marec 1973, Opava, Češkoslovaška.

Moravec je večji del kariere igral v češki ligi za klube HC Vítkovice, HC Plzeň, HC Třinec, HC Havířov, HC Šumperk, HC Orlová in HC Karviná, od tega osem sezon za Vítkovice, kjer je bil med letoma 2000 in 2002 tudi kapetan. V sezoni 1997/98 je bil najboljši strelec in po točkah v češki ligi. Leta 1998 je bil kot skupno 218. izbran na NHL naboru s strani kluba Buffalo Sabres, toda v ligi NHL je odigral le eno prvenstveno tekmo. Igral je še za klube Lokomotiva Jaroslavelj v ruski ligi, Malmö IF v švedski ligi, HPK Hämeenlinna v finski ligi, Wolfsburg Grizzly Adams v nemški ligi ter HK 32 Liptovský Mikuláš in HK Nitra v slovaški ligi. 

Za češko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1998, kjer je z reprezentanco osvojil naslov olimpijskih prvakov, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po dve zlati in bronasti medalji. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral 43 tekem ter dosegel pet golov in devet podaj.

Pregled kariere

|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 94/95
|
| 44
| 5
| 20
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 96/97
|
| 52
| 18
| 22
| 40
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 97/98
|
| 52
| 38
| 26
| 64
|
| 28
|
| 11
| 6
| 9
| 15
|
| 8
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 98/99
|
| 50
| 21
| 22
| 43
|
| 44
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 99/00
|
| 38
| 11
| 18
| 29
| -7
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka 2. liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| +2
| 12
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 99/00
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 00/01
|
| 51
| 15
| 20
| 35
| +3
| 34
|
| 10
| 4
| 6
| 10
| +2
| 4
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 01/02
|
| 46
| 18
| 26
| 44
| +30
| 32
|
| 14
| 7
| 7
| 14
| +12
| 2
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 02/03
|
| 52
| 18
| 35
| 53
| +26
| 50
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| -4
| 4
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 03/04
|
| 59
| 7
| 21
| 28
| +11
| 32
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 04/05
|
| 26
| 7
| 9
| 16
| +2
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 04/05
|
| 24
| 6
| 13
| 19
| +7
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 05/06
|
| 34
| 9
| 18
| 27
| +3
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 05/06
|
| 10
| 5
| 5
| 10
| +7
| 6
|
| 9
| 2
| 6
| 8
| +1
| 8
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 06/07
|
| 30
| 1
| 8
| 9
| -13
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 06/07
|
| 22
| 7
| 10
| 17
| +4
| 2
|
| 8
| 1
| 5
| 6
| +4
| 6
|-
| Wolfsburg Grizzly Adams
| Nemška liga
| 07/08
|
| 24
| 1
| 6
| 7
| -10
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 07/08
|
| 26
| 4
| 5
| 9
| -1
| 34
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +2
| 12
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 08/09
|
| 52
| 9
| 15
| 24
| -6
| 62
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| HC Třinec
| Češka 2. liga
| 09/10
|
| 15
| 3
| 9
| 12
| 
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HC Šumperk
| Češka 2. liga
| 09/10
|
| 7
| 2
| 5
| 7
| 
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HK 32 Liptovský Mikuláš
| Slovaška liga
| 09/10
|
| 11
| 2
| 13
| 15
| +6
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HK Nitra
| Slovaška liga
| 10/11
|
| 11
| 0
| 3
| 3
| -5
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HC Orlová
| Češka 3. liga
| 10/11
|
| 26
| 12
| 19
| 31
| 
| 36
|
| 9
| 3
| 5
| 8
| 
| 4
|-
| HC Karviná
| Češka 3. liga
| 11/12
|
| 40
| 23
| 34
| 57
| 
| 38
|
| 11
| 4
| 5
| 9
| 
| 16
|-
| HC Karviná
| Češka 3. liga
| 12/13
|
| 34
| 9
| 18
| 27
| 
| 40
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 888
| bgcolor="#7FFF00" | 256
| bgcolor="#7FFF00" | 410
| bgcolor="#7FFF00" | 666
| bgcolor="#7FFF00" | +66
| bgcolor="#7FFF00" | 668
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | +17
| bgcolor="#7FFF00" | 78
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti Wolfsburg Grizzly Adams
Hokejisti HC Třinec
Hokejisti HC Havířov
Hokejisti HC Šumperk
Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš‎
Hokejisti HK Nitra
Hokejisti HC Orlová
Hokejisti HC Karviná